

Astronomia 

 Classe S della classificazione stellare

Autoveicoli 
Mercedes-Benz Classe S – Berlina della Mercedes-Benz

Classi di cacciatorpediniere
Due classi di cacciatorpediniere della Royal Navy sono note come Classe S
Classe Admiralty S, o semplicemente Classe S – Classe di 77 cacciatorpediniere britannici della prima guerra mondiale.
Classe S – 8 cacciatorpediniere britannici, con nomi che iniziavano per "S".

Classi di sommergibili
Sei classi di sommergibili sono note come Classe S:
Classe S – Royal Navy, 3 vascelli realizzati da Scotts of Greenock nel 1914-1915
Classe S – Regia Marina, 3 vascelli realizzati da Laurenti-Fiat nel 1914-1919
Classe S – 9 unità tedesche U-Boot Tipo VII, trasferite alla Regia Marina nel 1942
Classe S – US Navy, 48 vascelli realizzati tra il 1918-1920
Classe S – Royal Navy, 63 vascelli realizzati negli anni trenta
Classe S – Raboče-Krest'janskij Krasnyj Flot, 56 vascelli realizzati tra il 1934 ed il 1940
Come classe S sono talvolta indicati anche la classe di sottomarini nucleari britannici Swiftsure

Elettronica 

 Classe S, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico

Altro 
Pianeta di classe S – Classificazione dei pianeti di Star Trek